Gurzadjan [gurzadján] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (, ).

 Gagik Gurzadjan, armenski fizik
 Grigor Gurzadjan (1922 – 2004), armenski astrofizik, oče Vaheja
 Sarkis Gurzadjan (1929 – 2015), armenski arhitekt
 Vahe Gurzadjan (rojen 1955), armenski fizik, sin Grigorja